Dunkelmann steht für:
 eine des Obskurantismus bezichtigte Person, siehe Obskurität

Dunkelmann als Personenname:

 Erika Dunkelmann (1913–2000), deutsche Theater- und Filmschauspielerin
 Kurt Dunkelmann (1906–1983), deutscher Schauspieler und Künstler
 Martin Dunkelmann (* 1985), deutscher Journalist, Regisseur, TV-Autor und Fernsehproduzent